Marton ist der Name folgender Orte:

in Großbritannien:
 Marton (Blackpool), Lancashire
 Marton (Cheshire), Macclesfield, Cheshire
 Marton (Lincolnshire), Lincolnshire
 Marton (Warwickshire), Rugby, Warwickshire
 Marton (Wiltshire), Wiltshire
 Marton (Middlesbrough), Middlesbrough
 Marton-le-Moor, North Yorkshire
 Lindal and Marton, Barrow-in-Furness, Cumbria
 Long Marton, Eden, Cumbria
 Whitegate and Marton, Vale Royal, Cheshire

auf Neuseeland:
 Marton (Neuseeland), Ortschaft auf der Nordinsel

Marton oder Márton ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Marton (1904–1992), US-amerikanisch-ungarischer Regisseur und Produzent
 Anita Márton (* 1989), ungarische Kugelstoßerin
 Anna Márton (* 1995), ungarische Fechterin 
 Áron Márton (1896–1980), rumänischer Geistlicher, Bischof von Alba Iulia
 Carmen Marton (* 1986), australische Taekwondoin
 Cristina Marton (* 1974), rumänische Pianistin
 Edvin Marton (* 1974), ungarischer Komponist und Violinist
 Endre Márton (1910–2005), ungarisch-amerikanischer Journalist
 Éva Marton (* 1943 oder 1939), ungarische Opernsängerin (Sopran)
 Georg Mayer-Marton (1897–1960), österreichischer Maler
 George Marton (1899–1979), ungarisch-amerikanischer Schriftsteller, Verleger, Filmagent und Filmproduzent
 Gréta Márton (* 1999), ungarische Handballspielerin
 Jarmila Marton (1908–1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Jenö Marton (1905–1958), Schweizer Schriftsteller
 Jimmy Marton (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Julia Marton-Lefèvre (* 1946), ungarisch-US-amerikanische Naturschutzfunktionärin
 Katalin Marton (1941–2019), ungarische Mathematikerin
 Kati Marton (* 1947), US-amerikanische Journalistin

 Lisette Marton (1869–nach 1918), französische Radsportlerin 
 Peter Marton (* 1983), österreichischer Schauspieler
 Ruth Marton (1912–1999), deutsch-amerikanische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Sandy Marton, kroatischer Musiker
 Tim Marton, Politiker (Volt Deutschland)
 Zsolt Marton (* 1966), ungarischer Geistlicher, Bischof von Vác

Siehe auch:
 Márton, ungarischer Vorname